Rajat (Hindi रजत) – hinduskie imię oznaczające "srebro".

Osoby
 Rajat Kapoor – aktor